Small Cap(s) steht für:

 einen Nebenwert – ein kleines börsennotiertes Unternehmen 
 Wörter, deren Buchstaben aus Kapitälchen bestehen – zum Beispiel